Monfarracinos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Monfarracinos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Monfarracinos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar